Бестерце-Насод () — исторический комитат в Трансильвании. Его территория сейчас входит в состав Румынии. Административным центром комитата Бестерце-Насод был город Бестерце.

География 
Комитат Бестерце-Насод граничил с королевством Румыния, австрийской Буковиной и венгерскими комитатами Мармарош, Сольнок-Добока, Колож, Марош-Торда и Чик.

Население 
В 1910 году комитат имел население 127 843 человек. Они говорили на следующих языках:
 румынский — 87 564;
 немецкий — 25 609;
 венгерский — 10 737;

Административное деление 
В начале XX века в состав комитата входили следующие округа:

Литература 
 История Венгрии. — , 1971.

Ссылки 
 Территориальный раздел Венгрии по Трианонскому договору

Комитаты Венгерского королевства